Уимбълдън 2010 е тенис турнир на трева. Това е 124-тото му издание и трето състезание от Големия шлем за годината. Провежда се в Лондон от 21 юни до 4 юли 2010.

Сингъл

Сингъл мъже

Сингъл жени

Двойки

Двойки мъже

Двойки жени

Смесени двойки

Външни препратки 
  Официален сайт на турнира

WTA Тур 2010
Уимбълдън (турнир)